Ficarazzi ima više značenja:
 Ficarazzi, Catania
 Ficarazzi, Palermo